

Другі Вурманкаси — присілок, Друговурманкасинське сільське поселення, Цівільський район, Чувашія
 Другі Вурманкаси — присілок, Чурачицьке сільське поселення, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Вурманкаси
 Перші Вурманкаси
 Треті Вурманкаси